Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá est une école de samba du quartier de Estácio, de Rio de Janeiro, au Brésil.

Données de l'école 
  D1 Carnaval

  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro